Tehri Garhwal ist:

 Tehri Garhwal (Distrikt), ein Distrikt im Bundesstaat Uttarakhand, Indien
 Tehri Garhwal (Staat), ein Fürstenstaat Britisch-Indiens